Адам и Ева — первые люди в библейской мифологии, описаны в книге Бытия. Также означает:

Топонимы
 Адам и Ева — водопад на реке Свирка в Краснодарском крае.

В литературе
 «Адам и Ева» — пьеса М. А. Булгакова (1931).
 Адам и Ева — прибывшие на Землю 38 тыс. лет назад творцы новой расы людей в «Книге Урантии» (1955).
 «Адам и Ева» — рассказ Юрия Казакова.

В музыке
 «Адам и Ева» — рок-опера.

В изобразительном искусстве
 Адам и Ева (картина) — список картин с этим названием.
 «Адам и Ева» — резцовая гравюра на меди немецкого художника Альбрехта Дюрера.

В кинематографе и на телевидении
 Адам и Ева — голые персонажи мексиканского фильма «Грех Адама и Евы» (1969).
 Адам и Ева — главные персонажи советского фильма Адам женится на Еве (1981).
 Адам и Ева — вампиры в фильме «Выживут только любовники» (2013).
 «Ева и Адам (сериал)» — шведский мелодраматический телесериал (1999—2000).

Фонтаны
 Фонтаны «Адам» и «Ева» (1722) — парные фонтаны дворцово-паркового ансамбля Петергоф.
 Адам и Ева (2007) — фонтан в Москве.

См. также 
 Адам (значения)
 Ева (значения)